Abgabe steht für:

 Abgabe, Geldleistungen an den Staat
 Das Zuspielen des Balles bei Ballspielen, siehe Pass (Sport)
 Abgabe (Verwaltung), in Justiz und Verwaltung das Weiterreichen eines Verfahrens zusammen mit zugehörigen Akten
 Wirksamkeitsvoraussetzung einer Willenserklärung

Siehe auch: